

Cucina
Frittola – cibo tipico del palermitano, a base di carne di vitello 
Frittole – cibo tipico calabrese a base di carne di maiale
Frittole – altro modo di chiamare le frittelle classiche, dolci fritti nell'olio
 Fritole – dolce fritto della cucina vicentina

Altro 
 Frittole – paesino immaginario della Toscana del XV secolo, in cui è ambientato il film Non ci resta che piangere